Saint-Sigismond est le saint patron de nombreuses églises.

France 
 Église Saint-Sigismond de Saint-Simon (Cantal), à Saint-Simon (Cantal) ;
 Église Saint-Sigismond, à Saint-Sigismond-de-Clermont (Charente-Maritime) ;
 Église Saint-Sigismond, à Saint-Simon (Charente-Maritime) ;
 Église Saint-Sigismond, à Nojeon-en-Vexin (Eure) ;
 Église Saint-Sigismond, à Larressingle (Gers) ;
 Église Saint-Sigismond de Saint-Simon (Lot), à Saint-Simon (Lot) ;
 Église Saint-Sigismond de Vialère, à Moncrabeau (Lot-et-Garonne) ;
 Église Saint-Sigismond, à Ruederbach (Haut-Rhin) ;
 Église Saint-Sigismond d'Aime, à Aime-la-Plagne (Savoie) ;
 Ancienne église Saint-Sigismond d'Aime, à Aime-la-Plagne (Savoie) ;
 Église Saint-Sigismond, à Albertville (Savoie) ;
 Église Saint-Sigismond, à Champagny-en-Vanoise (Savoie) ;
 Église Saint-Sigismond de Seythenex, à Faverges-Seythenex (Haute-Savoie) ;
 Église Saint-Sigismond, à Saint-Sigismond (Haute-Savoie.